|}

Die Bahnstrecke Kysak–Orlov ist eine eingleisige und elektrifizierte Hauptbahn in der Slowakei. Sie zweigt in Kysak von der Bahnstrecke Košice–Žilina ab und führt über Prešov zur polnischen Staatsgrenze bei Orlov, wo sie in die Bahnstrecke Tarnów–Leluchów übergeht. Die Strecke ist Teil des Paneuropäischen Eisenbahnkorridors IX.

Geschichte 

Die Strecke von Kysak nach Prešov wurde durch die Kaschau-Oderberger Bahn am 1. September 1870 eröffnet. Der Streckenabschnitt von Prešov bis zur Landesgrenze wurde durch die Eperjes-Tarnówer Bahn erbaut. Eröffnet wurde die Strecke bis Orlov am 1. Mai 1873. Die Weiterführung über die Landesgrenze nach Tarnów im österreichischen  Galizien ging am 18. August 1876 in Betrieb.

Der Abschnitt von Kysak nach Prešov wurde 1978 elektrifiziert. 1988 folgte der Abschnitt von Plaveč nach Muszyna. Die verbleibende Lücke zwischen Prešov und Plaveč wurde 1996/97 geschlossen.

Zwischen dem 13. Dezember 2010 und dem 29. Juni 2019 war der grenzüberschreitenden Personenverkehr eingestellt. Seitdem verkehren jedoch wieder an Wochenenden in der Sommer- und Winterzeit (Juni bis September und Dezember bis März) grenzüberschreitende Personnezüge von Poprad-Tatry nach Muszyna.

Literatur

Weblinks 

 Kysak–Muszyna auf vlaky.net
 Einzelheiten über die Strecke (slowakisch)
 Einzelheiten über die Strecke (slowakisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Slowakei